

Patronyme 

 Adolphe Chapuis (1812-18?), astronome amateur suisse
 Alain Chapuis (19?-), acteur et metteur en scène français
 Auguste Chapuis (1858–1933), compositeur et organiste français
 Bernard Chapuis (né en 1945), journaliste et écrivain français
 Charles Bertin Gaston Chapuis de Tourville (1740–1809), général français
 Claude Chappuys parfois orthographié Chapuis (1500–1572), poète français
 Cyril Chapuis (né en 1979), joueur français de football
 Edmond Chapuis (1855–1915), homme politique français
 Éric Chapuis (né en 1942), pilote automobile suisse
 Félicien Chapuis (1824–1879), entomologiste belge
 Gabriel Chappuys, parfois orthographié Chapuis (vers 1546- 1613), écrivain et secrétaire-interprète du roi Henri II de France
 Grégoire-Joseph Chapuis (1761–1794), homme politique liégeois, exécuté publiquement en 1794
 Gustave Chapuis (1851–1920), homme politique français
 Hyacinthe Chapuis (1764–1817), homme politique français des  et 
 Jean-Frédéric Chapuis (né en 1989), skieur acrobatique français spécialiste du skicross
 Jean-Joseph Chapuis (1765–1864), ébéniste
 Jérôme Chapuis (né en 1977), journaliste français
 Johann Chapuis (né en 1975), joueur français de football
 Marius Chapuis (1878–1961), opérateur français de cinéma
 Michel Chapuis (1930–2017), organiste concertiste, improvisateur et professeur français
 Michel Chapuis (né en 1941), céiste français
 Nicolas Chapuis (né en 1957), diplomate, traducteur et essayiste français
 Patrick Chapuis (1949–2021), photographe documentariste français
 Robert Chapuis (né en 1933), homme politique français
 Robert Chapuis (1935–2009), évêque catholique français.

Autres 
 Chapuis Armes, un fabricant français d'armes à feu
 Le manoir Chapuis situé à Douvaine (Haute-Savoie)

Patronyme français
Patronyme suisse